Patriota – człowiek poświęcający się własnej ojczyźnie

Artykuły związane z kinematografią:
 Patriota (film 1916)
 Patriota (film 1917)
 Patriota (film 1928), biograficzny film o Pawle I     
 Patriota (film 1996)
 Patriota (film 1998), film akcji z Stevenem Seagalem
 Patriota (film 2000), film kostiumowy z Melem Gibsonem na tle wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Zobacz też:
 Patrioci